Elke Sleurs, Belgisch gynaecologe en politica
 Lode Sleurs, Belgisch politicus en collaborateur
 Marcel Sleurs, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam